Бьорн Шрёдер (; ) — немецкий и швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской команды Швейцарии . Трёхкратный .

В 2013—2017 национальный тренер сборных Италии по кёрлингу, с 2018 — национальный тренер сборных Австрии по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (1991, 1992, 1994).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии